Sint-Petrusbasiliek (Boxmeer), rooms-katholieke kerk in het Noord-Brabantse Boxmeer.
 Sint-Petrusbasiliek (Dillingen), parochiekerk in het Beierse Dillingen aan de Donau.
 Sint-Petrusbasiliek (Boxtel), rooms-katholieke kerk in het Noord-Brabantse Boxtel.
 Sint-Petrusbasiliek (Oirschot)